Т-38:

 Т-38 — советский лёгкий танк
 Т-38 — советский трактор, выпускавшийся Владимирским и Липецким тракторными заводами. В настоящее время имеет обозначение Т-40 (трактор)
 Нортроп T-38 «Тэлон» — американский учебно-тренировочный самолёт